

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Centennial  – città della Contea di Arapahoe, Colorado
 Centennial  – census-designated place della Contea di Albany, Wyoming

Letteratura 
 Colorado (Centennial) – romanzo di James Albert Michener del 1974

Sociologia 
 Centennial – nome alternativo per indicare la Generazione Z

Televisione 
 Colorado (Centennial) – miniserie televisiva